Едмунд Погрбљени (Лондон, 16. јануар 1245 − Бајон, 5. јун 1296) је био члан династије Плантагенет. Био је син Хенрија III и Елеоноре од Провансе. У свом детињству полагао је право на Сицилију, али тамо никад није владао. Године 1265. су му додељени сви поседи Симона од Монфорта, а од 1267. добио је титулу грофа од Лестера. Исте године је такође почео да управља Ланкаширом, али није добио титулу грофа од Ланкастера све до 1276. Између 1276. и 1284. је управљао грофовијама Шампања и Брије са својом другом супругом Бланш од Артоа, у име њене кћерке Хуане. Његов надимак Погрбљени се односи на његово учешће у Деветом крсташком рату.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1245.
Умрли 1296.
Династија Плантагенет
Крсташи